Jansch ist der Familienname folgender Personen: 

 Bert Jansch (1943–2011), britischer Folksänger und -gitarrist
 Ulrich Jansch (* 1948), deutscher Sportjournalist